Copobol Futebol Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Guará, no Distrito Federal.

História 

Fundado em 30 de maio de 1983, o clube disputava o Departamento Autônomo da Federação Desportiva de Brasília,

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Guará (Distrito Federal)
Clubes de futebol fundados em 1983